Jeffrey Closser (né en 1980), joueur de baseball américain
 Louise Closser Hale (1872-1933), actrice et écrivain américaine